El término luz (en plural: luces) hace referencia a varios artículos:

Ciencia y tecnología 
 la luz, onda electromagnética;
 el  año luz y el segundo luz, unidades de distancia;
 la luz cenicienta, luz débil que ilumina la parte del disco lunar no bañado por la luz solar y que, por consiguiente, debiera ser invisible desde la Tierra;
 en ingeniería, la luz de una estructura, la distancia entre los puntos de apoyo;
 la luz, el área interna de un tubo o un conducto (vaso sanguíneo, intestino);
 la  luz negra, las lámparas que emiten radiación ultravioleta;
 la luz en el arte, la que se crea y representa para establecer el espacio y la forma de un cuadro, en un binomio luz-color;
 la luz zodiacal, la banda de luz que puede apreciarse en el cielo nocturno donde se encuentran las constelaciones del zodiaco;
 la luz de navegación, la que deben exhibir las embarcaciones;
 la luz característica, un código utilizado en las cartas náuticas;
 el pico de luz eterna, el punto de un cuerpo del sistema solar bañado constantemente por la luz del Sol;
 una pistola de luz, un dispositivo apuntador para ordenadores y un dispositivo de control para videojuegos y máquinas recreativas;
 el reflejo de estornudo por luz brillante, un trastorno en la cual las personas expuestas a la luz brillante responden involuntariamente con un estornudo.
 la luz, nombre en algunos países hispanohablantes (principalmente, México y Venezuela) para referirse coloquialmente a la energía eléctrica.

Instituciones 
 Luz y Fuerza del Centro, organismo que distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona Central de México;

Civilizaciones
 Cultura Luz, civilización pre-Inca perteneciente al Periodo IV de la era Pre-cerámica (6000 a. C. - 4200 a. C.);

Lugares

En Francia 
 San Juan de Luz, comuna del departamento de Pirineos Atlánticos, sudoeste de Francia.

En Brasil
 Luz, municipio en el estado Minas Gerais;
 Puente Hercílio Luz, Santa Catarina;

En España
 Castillo de la Luz o "de Las Isletas", Islas Canarias;
 Ciudad de la Luz, estudio de cine;
 Costa de la Luz, en el golfo de Cádiz;
 Puerto de La Luz y Las Palmas otro nombre del Puerto de Las Palmas;
 Cristo de la Luz, la mezquita mejor conservada de las diez que llegaron a existir en la ciudad de Toledo;

En Portugal
 Luz, freguesia en el municipio de Lagos;
 Luz de Tavira, freguesia en el municipio de Tavira;
 Estádio da Luz, en Lisboa;

En Venezuela 

 LUZ, acrónimo de La Universidad del Zulia en Venezuela;

En Reino Unido 

 LUZ, acrónimo del inglés Larger Urban Zone, áreas urbanas en el estudio social de Urban Audit, de la Unión Europea;

Personas 
 Luz (nombre), nombre femenino;
 Aída Luz (1917 - 2006), actriz argentina;
 Blanca Luz Brum (1905 - 1985), escritora y poeta uruguaya;
 César Portillo de la Luz, guitarrista y compositor cubano;
 Jorge Luz (1924), actor y comediante argentino;
 José de la Luz y Caballero (1800 - 1862), escritor cubano;
 Luz Casal, cantante española;
 Luz Castro de Gutiérrez (1908 - 1991), filántropa y política colombiana;
 Luz Palomares (1850 - 1948), independentista cubana;
 Luz Salgado (1949), política peruana;
 Rosa Luz Alegría, física y política mexicana;

Películas 
 Horas de luz, película española dirigida por Manolo Matji;
 The Light at the Edge of the World (La luz del fin del mundo), película dirigida por Kevin Billington;
 La luz prodigiosa, película española de 2003 dirigida por Miguel Hermoso;
 Sable de luz, arma ficticia de La guerra de las galaxias;

Literatura y publicaciones
 A veinte años, Luz, novela de la escritora argentina Elsa Osorio;
 Manual del Guerrero de la Luz, obra de Paulo Coelho;
 La luz fantástica, novela de Terry Pratchett;
 Luz de agosto, novela de William Faulkner;
 Luz, diario de la república, periódico español publicado entre 1932 y 1934, durante la Segunda República Española.
 Premios Luces, galardón otorgado por el periódico peruano El Comercio.

Música 
 Luz, álbum de Luz Casal.
 Luz, álbum de Alexander Acha.
 Luz (álbum de Djavan), 1982.
 Luces (álbum), álbum de la banda argentina Babasonicos.
 Luces, canción del cantante argentino Paulo Londra.

Transporte 
 Luz, estación ferroviaria de São Paulo.
 Luz, estación del Metro de São Paulo.

Religiones y mitos
 Hermanos de luz, los hermanos o hermanas (nazarenos) que portan velas o farolillos;
 Iglesia La Luz del Mundo, grupo religioso de origen mexicano;
 Milagro de la luz, leyenda de la tradición manresana;
 Luz mala, uno de los mitos más famosos del folclore argentino y uruguayo;

Deportes 
 La Luz Fútbol Club, club de fútbol uruguayo;